Schwingruber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anton Schwingruber (* 1950), Schweizer Politiker
 Corina Schwingruber Ilić (* 1981), Schweizer Regisseurin und Filmeditorin